Mutualizmus a biológiában populációk vagy egyedek közötti kölcsönösen előnyös kapcsolat, melynek egyik fajtája a szimbiózis
Mutualizmus politikai ideológiaként a libertarianizmus egyik formája